Gry (ang. Games) – amerykański dreszczowiec psychologiczny z 1967 roku w reżyserii Curtisa Harringtona
 Gry – telewizyjny film baletowy z 1970 roku w reżyserii Grzegorza Lasoty

Zobacz też 
 gra